Maluku – nome locale delle isole Molucche
Maluku – provincia dell'Indonesia